Meridiaan (geografie), een denkbeeldige lijn op het aardoppervlak tussen de noordpool en de zuidpool
 Nulmeridiaan, een meridiaan die als nullijn werd of wordt gehanteerd, voorbeelden van steden waar die doorheen lopen:
 IERS-referentiemeridiaan
 Meridiaan van Greenwich
 Meridiaan van Parijs
 Meridiaan van Ferro
 Meridiaan van Brussel
 Meridiaan (Chinese geneeskunde), een energiebaan door het menselijk lichaam
 De Meridiaan, een Vlaams literair en kunst tijdschrift

Zie ook 
 Lengtegraad